VSB peut désigner : 
 le sigle anglais de :
Conseil scolaire de Vancouver (Vancouver School Board)
 le sigle du : 
 Chemin de fer de Voiron à Saint-Béron, un ancien chemin de fer secondaire français des départements de l'Isère et de Savoie
 Voie secondaire de baccalauréat, dans le système éducatif du canton de Vaud en Suisse.